Tit Quint Cincinnat Capitolí I, tribú amb potestat consolar el 388 aC 
 Tit Quint Cincinnat Capitolí II, tribú amb potestat consolar el 368 aC